Hübener ist der Familienname folgender Personen:
 Erhard Hübener (1881–1958), deutscher Politiker (DDP, LDPD)
Erich Hübener (* 1870), deutscher Mediziner
 Friedrich Hübener (1882–1966), deutscher Hochschullehrer für Maschinenbau und Rektor der TH Darmstadt 
 Georg Albert Hübener (1865–1925) deutscher Schauspieler und Theaterintendant 
 Helene Hübener (1843–1918), deutsche Schriftstellerin
 Helmuth Hübener (1925–1942), deutscher Widerstandskämpfer
 Hermann Albert Hübener (1804–1876), deutscher Kaufmann und Politiker
 Ilse Hübener (* 1920), deutsche Sängerin (Sopran)
 Isabelle Hübener (* 1998), deutsche Ruderin
 Johann Wilhelm Peter Hübener (1807–1847), deutscher Botaniker 
 Kristina Hübener (* 1956), deutsche Historikerin
 Otto Hübener (1891–1945), deutscher Widerstandskämpfer
 Rudolf Hübener (1898–1963), deutscher Künstler
 Rudolf Peter Huebener (* 1931), deutscher Experimentalphysiker
 Thomas Hübener (* 1982), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Hüber
 Hübner